Zeff ist der Familienname folgender Personen:
 Dan Zeff, britischer Regisseur
 Leo Zeff (1912–1988), US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut
 Paul Zeff (1911–1993), US-amerikanischer Filmtechniker
 Stephen A. Zeff (* 1933), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

Zeff steht für:
 , Effektive Kernladung, effektive Ladung eines Atomkerns, die auf ein bestimmtes Elektron wirkt